Juárez Celman ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Juárez Celman (1844–1909), argentinischer Politiker, Präsident 1886 bis 1890

Juárez Celman bezeichnet:

 Departamento Juárez Celman, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Córdoba
 Estación Juárez Celman, Bahnhof und Stadt in der argentinischen Provinz Córdoba